Billy Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Australien:
 Billy Creek (Georgina River), Nebenfluss des Georgina River im Northern Territory
 Billy Creek (Victoria River), Nebenfluss des Victoria River (Joseph Bonaparte Gulf) im Northern Territory

in den Vereinigten Staaten:
 Billy Creek (Caloosahatchee River), Nebenfluss des Caloosahatchee River in Fort Myers, Florida